Mance est une ancienne commune française, située dans le département Meurthe-et-Moselle et la région Grand Est.
 L'Amance ou la Mance est une rivière du Pays des 3 Provinces (Franche-Comté, Champagne, Lorraine).
 Jeanne Mance (1606-1673) est une religieuse française et une cofondatrice de Montréal.
 Junior Mance (1928-2021), pianiste de jazz et compositeur américain.
Ajuan Mance (1966-), dessinatrice de bande dessinée américaine.

Homonymie de patronyme